Arriaga är ett baskiskt efternamn, som burits av bland andra:
 Felipe Arriaga (1937–1988), mexikansk sångare och skådespelare
 Guillermo Arriaga (född 1958), mexikansk skriftställare och regissör
 Juan Crisóstomo de Arriaga (1806–1826), baskisk musiker
 Manuel José de Arriaga (1840–1917), portugisisk politiker
 Ponciano Arriaga (politiker) (1811–1865), mexikansk politiker
 Simón Arriaga, spansk skådespelare

Baskiska efternamn